Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 8 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике